est la formule brute de plusieurs isomères.

 sulfate de diméthyle, numéro CAS 
 hydrogénosulfate d'éthyle, numéro CAS